Крутянский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев.

 Крутянский, Анатолий Абрамович (1927—1994) — советский шахматист.
 Крутянский, Фёдор Яковлевич (Тудрес Янкелевич, Карин; 1896—1937) — советский разведчик-нелегал, корпусной комиссар.